Il singolare del torneo di tennis WTA Swiss Open 1993, facente parte del WTA Tour 1993, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Nicole Bradtke 6–1, 4–6, 6–2.

Teste di serie 

 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Sabine Hack (semifinali)
 Nicole Bradtke (finale)

 Radka Zrubáková (secondo turno)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Linda Wild (primo turno)
 Debbie Graham (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Swiss Open 1993